Saint-Vincent-des-Prés, commune française de Saône-et-Loire
 Saint-Vincent-des-Prés, commune française de la Sarthe